Notiophilus är ett släkte av skalbaggar. Notiophilus ingår i familjen Carabidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Notiophilus